Als Kugelspiel wird bezeichnet:
 Murmelspiel
 Boule-Spiel
 Geduldsspiele mit kleinen Kugeln
 eine Kugelbahn
Siehe auch:
 Die Kugelspielerin